Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Ivan Lendl 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Kevin Curren (terzo turno)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Stefan Edberg (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)

 Tim Mayotte (terzo turno)
 Scott Davis (primo turno)
 Henrik Sundström (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (terzo turno)
 Sammy Giammalva (terzo turno)
 Ivan Lendl (semifinali)
 Ramesh Krishnan (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1985